Az 1946–1947-es Nationalliga A volt az 50. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Servette volt. A szezont a Biel-Bienne csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság